peut désigner :
 le , l'arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis à la suite d'un désaccord sur le budget au Congrès ;
 le  de 2013 ;
 le shutdown, une commande informatique :
 le shutdown sous Unix ;
 le shutdown sous Windows.